Der Telemark-Weltcup 1997 (offiziell „Telemark World Cup Ski Racing 1997“) war die höchste internationale Wettbewerbsklasse im Telemarken. Ausgetragen wurde der Weltcup von der FIS. Saisonhöhepunkt war die vom 17. bis 23. März 1997 stattfindende Telemark-Weltmeisterschaft 1997 im Schweizer Meiringen.

Der Weltcup wurde in allen Disziplinen durch Norweger dominiert. So gewann Atle Enberget neben der Gesamtwertung auch beide Disziplinenwertungen. Unter den besten zehn in der Gesamtwertung platzierten sich insgesamt sieben Norweger.

Wertungen

Weblinks 
 Übersicht auf telemarkski.org

1997
Wintersport-Weltcup 1996/97